Радельхиз:

 Радельхиз I (ум. 851) — князь Беневенто.
 Радельхиз II (ум. 907) — князь Беневенто.